Comodo Group — компания-производитель программного обеспечения и поставщик сертификатов SSL, располагающаяся в США, основана в 1998 году. Является одним из крупнейших поставщиков сертификатов, предлагая бесплатные сертификаты для персональной электронной почты.

Известна как разработчик Comodo Internet Security.

История 
Компания основана в 1998 году в Великобритании Мелихом Абдулхайоглу, выходцем из Турции. В 2004 году переехала в США. Стала известной благодаря своему бесплатному брандмауэру, а впоследствии и другим бесплатным продуктам. С испанского Comodo — переводится как «удобный».

В январе 2016 года разработчики компании Google обнаружили, что Comodo Internet Security при установке заменяет веб-браузер Chrome браузером Comodo. Comodo позиционируется как «защищённый вариант Chrome», их внешний вид идентичен. Однако, в Comodo отключен механизм безопасности, который запрещает сайтам получать доступ к окнам других сайтов.

Продукты 
 AntiVirus;
 AntiVirus for Android;
 Antivirus for Mac;
 Antivirus for Linux;
 Comodo Firewall;
 Comodo Internet Security;
 Comodo Cleaning Essentials
 Comodo Dragon;
 Comodo IceDragon
 Comodo AntiSpam;
 BoClean Anti-Malware;
 Comodo BackUp;
 Comodo Cloud Scanner
 Comodo Disk Encryption;
 Comodo Endpoint Security Manager
 HopSurf;
 Geekbuddy;
 Comodo LoginPro;
 Comodo PC TuneUp;
 Comodo Programs Manager;
 Comodo Rescue Disk;
 Comodo SafeSurf
 Comodo System Cleaner;
 Comodo Time Machine;
 TrustConnect Wi-Fi Internet Security;
 Comodo Unite;
 Comodo VerificationEngine;
 COMODO Mobile Security (CMS) for Android;
 Comodo Chromodo Private Internet Browser

Сервисы

Comodo Cloud — Online Storage 
Comodo Cloud — Online Storage — сервис от Comodo, предназначенный для хранения и синхронизации файлов. Позволяет хранить важные файлы в защищенном онлайн-хранилище. Получить доступ к данным можно в любое время и в любом месте, используя веб-сайт Comodo или клиент Comodo Cloud. 5 Гб предоставляется бесплатно.

Comodo Code Signing Certificate 
Comodo Code Signing Certificate — сервис от Comodo, в рамках которого разработчики программного обеспечения могут включать информацию о себе и своём программном обеспечении в конечный продукт. Пользователи, загружающие и устанавливающие исполняемые файлы: *.exe, *.cab, *.jar, *.ocx, или *.dll, используемые в 32-битных и 64-битных версиях операционных системах Windows, могут быть уверены, что программный продукт не был изменен или поврежден с момента его подписания. Использование цифровой подписи полученной при использовании Comodo Code Signing позволяет гарантировать подлинность и целостность программного обеспечения.

Comodo Secure DNS 
Comodo Secure DNS — сервис от Comodo, в рамках которого компания Comodo Group бесплатно предоставляет DNS-серверы. Данное DNS-решение является альтернативой DNS-серверам, предлагаемым провайдером. Смысл заключается в том, что все DNS-запросы будут проходить через серверы Comodo, где и будет осуществляться фильтрация вредоносных сайтов.

Адреса DNS-серверов: 8.26.56.26 (ns1.recursive.dns.com), 8.20.247.20 (ns2.recursive.dns.com).

Comodo Secure DNS 2.0 
Comodo Secure DNS 2.0 — новый сервис, проходящий бета-тестирование, представляет собой дальнейшее развитие Comodo Secure DNS и является аналогом OpenDNS, позволяет зарегистрированным пользователям использовать различные контент-фильтры (более 25 категорий).

Comodo Malware Analysis 
Comodo Malware Analysis — сервис для отправки чистых файлов, которые COMODO определяет как вирус, либо подозрительных файлов, неидентифицированных антивирусом Comodo.

Comodo Instant Malware Analysis 
Comodo Instant Malware Analysis (CIMA) — система онлайн-анализа подозрительных исполняемых файлов. После проведения анализа, пользователю выдаётся вся информация о файле и его действиях. Если файл является подозрительным, то пользователю сообщается об этом, а сам он отправляется в вирусную лабораторию Comodo для дальнейшего анализа и добавления в антивирусные базы CIS.

File Verdict Service 
File Verdict Service (Проект «Валькирия») — бесплатный Интернет-сервис проверки файлов в облачной системе анализа файлов, который проверяет представленные пользователем файлы на наборе статических и динамических детекторов — в том числе эвристики, поиск файла и анализ поведения в режиме реального времени. С помощью «Валькирии», пользователи смогут быстро получить заключение по безопасности неизвестного файла и могут помочь ускорить определение вредоносных программ 0day.
На данный момент:
 сервис принимает PE-файлы (exe, dll, sys и т. д.)
 Никаких проверок архивов пока нет.
 Ограничение — 20 Мб
 Внимательно смотрим на Final Result. При его принятии влияет и статический анализ, и Динамический

Secure Email Certificate 
Free Secure Email Certificate — сервис от Comodo, в рамках которого компания Comodo Group бесплатно предоставляет персональные цифровые сертификаты для защиты сообщений электронной почты.

Site Inspector 
Site Inspector — бесплатный Интернет-сервис для проверки страниц на наличие вредоносных программ или кода.
После ввода URL веб-сайта, SiteInspector действует как уязвимый клиент, посетив веб-страницу и проверив не запускает ли страница атаку.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русскоязычная часть форума Comodo
 Melih Abdulhayoğlu — кто он? — Биография и диалоги с президентом Comodo Group в русской части форума Comodo
 «Уголок Мелиха. Почему я делаю то что я делаю?» — перевод. Статьи президента Comodo — Melih Abdulhayoglu
 Решение безопасности для вашего смартфона

Comodo
Производители программного обеспечения США
Производители ПО для защиты информации